Hati (mythologie), een wolf uit de Noordse mythologie
Hati (maan), een maan van Saturnus